Большо́е Па́влово — деревня в Смоленской области России, в Ельнинском районе. Население — 38 жителей (2007 год) Расположена в юго-восточной части области в 20 км к юго-западу от города Ельня, в 8 км западнее автодороги  Сафоново — Рославль, на левом берегу реки Стряна. Входит в состав Малышевского сельского поселения.

Экономика 
Фермерское хозяйство «Берёзовка».

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района